Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 2009 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 2009. Rozegrano dwa turnieje półfinałowe oraz finał, w którym zwyciężył Patryk Dudek.

Terminarz

Eliminacje

Rybnik 
 15 lipca 2009
 Rybnik
 Sędzia: Marek Smyła
 NCD: 62,37 s Grzegorz Zengota w biegu XV. (nowy rekord toru)
 Widzów: 500
 Zmiany:
 (4) Tadeusz Kostro (TAR) → (17) Konsek
 (15) Maciej Michaluk (LUB) → (18) Chochliński

Ostrów 
 15 lipca 2009
 Ostrów Wielkopolski
 Sędzia: Grzegorz Sokołowski (Ostrów Wlkp.)
 NCD: 65,30 s Przemysław Pawlicki w biegu I.
 Widzów: 200

Gniezno 
 15 lipca 2009
 Gniezno
 Sędzia: Piotr Nowak (Toruń)
 NCD: 65,97 s Maciej Janowski w biegu XIV.
 Widzów: ok. 600
 Zmiany:
 (9) Mateusz Mikorski (GOR) → (17) Szymko
 (11) Adrian Szewczykowski (GOR) → (18) Musielak
 (13) Paweł Zmarzlik (GOR) → Wawrzyniak
 (16) Łukasz Cyran (GOR) → Fajer
 (19) Edward Mazur (TAR) →

Finał 
 8 sierpnia 2009
 Leszno
 Sędzia: Leszek Demski
 NCD: 60,50 s Maciej Janowski w biegu III.
 Widzów: 5000

Bieg po biegu:
 Lampart, Fleger, Mitko, Pyszny
 Pawlicki, Kajoch, Celmer, Woźniak
 Janowski, Mroczka, Zengota, Kowalczyk
 Musielak, Dudek, Gomólski, Pulczyński (d3)
 Pyszny, Musielak, Mroczka, Pawlicki
 Zengota, Celmer, Fleger, Pulczyński
 Janowski, Lampart, Gomólski, Kajoch
 Dudek, Woźniak, Mitko, Kowalczyk
 Dudek, Pyszny, Celmer, Janowski (d2)
 Pawlicki, Fleger, Gomólski, Kowalczyk
 Mroczka, Lampart, Woźniak, Pulczyński
 Zengota, Musielak, Kajoch, Mitko
 Pyszny, Kajoch, Kowalczyk, Pulczyński
 Musielak, Woźniak, Fleger, Janowski
 Lampart, Dudek, Zengota, Pawlicki
 Mitko, Mroczka, Gomólski, Celmer
 Zengota, Woźniak, Pyszny, Gomólski
 Dudek, Fleger, Mroczka, Kajoch
 Musielak, Lampart, Celmer, Kowalczyk
 Pawlicki, Janowski, Mitko, Pulczyński

Przypisy

Bibliografia 
 

2009
2009 w sporcie żużlowym
2009 w polskim sporcie